Ein Klimaschutzministerium, auch Klimaministerium, bezeichnet ein Ministerium, das zumindest federführend für die Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels zuständig ist. Es entstand in jüngerer Zeit häufig an einem bereits bestehenden Ministerium, beispielsweise dem Umweltministerium oder dem Wirtschaftsministerium. Dabei ist zu beachten, dass trotz der Benennung nie alle klimapolitischen Belange in einem Ministerium konzentriert sind, sondern es auch bei Existenz eines Klimaministeriums einer ressortübergreifenden Koordinierung bedarf.

Gegenwärtig (Stand Januar 2022) bestehen folgende Ministerien (Auswahl):
 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Deutschland
 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Österreich
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Niederlande

Ministerium nach Ressort
Klimapolitik
Klimaschutz